Станиславка — исчезнувшая деревня в Венгеровском районе Новосибирской области России. Располагалась на территории современного Новотартасского сельсовета. Точная дата упразднения не установлена.

География 
Располагалась в 10 км к западу от села Новый Тартас у озера Посадское.

История 
Основана в 1910 г. В 1928 г. состояла из 32 хозяйств. В административном отношении входил в состав Игнатьевского сельсовета Спасского района Барабинского округа Сибирского края. В деревне располагался маслозавод.

Население 
По переписи 1926 г. в деревне проживало 187 человек (94 мужчины и 93 женщины), основное население — латыши.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Венгеровского района
Латышские поселения вне Латвии